Helvetius oder Helvétius ist der Name folgender Personen (chronologisch angeordnet):
 Johann Friedrich Helvetius (1630–1709), deutsch-holländischer Arzt und Alchemist
 Jean Adrien Helvétius (1661/62–1727), holländisch-französischer Arzt (Sohn von J.F.H., Vater von J.C.A.H.)
 Jean Claude Adrien Helvétius (1685–1755), französischer Arzt (Sohn von J.A.H. Vater von C.A.H.)
 Claude Adrien Helvétius (1715–1771), französischer Philosoph des Sensualismus und Materialismus der Aufklärung (Sohn von J.C.A.H.)
 Anne-Catherine de Ligniville Helvétius (1722–1800; Madame Helvétius), Organisatorin eines bedeutenden Salons der französischen Aufklärung (Ehefrau von C.A.H.)

Helvetius steht außerdem für:
 (6972) Helvetius, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Helvetios
 Helvetium